{{DISPLAYTITLE:C7H8}}
De molecuulformule C7H8 kan staan voor:
 Cycloheptatrieen
 Isotoluenen
 Norbornadieen
 Tolueen
Zie ook: Lijst van brutoformules C07